Казахстан на XXVII Всемирной Зимней Универсиаде в Штрбске-Плесо/Осрблье и Гранаде был представлен 91 спортсменом в 7 видах спорта и занял 3-е место в неофициальном медальном зачёте.

Призёры

Хоккей

Мужчины

Женщины

Состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт зимней Универсиады 2015 в Штрбске-Плесо/Осрблье
 Сайт зимней Универсиады 2015 в Гранаде
Страны на зимней Универсиаде 2015 года
Казахстан на зимней Универсиаде